Dieckerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Dieckerhoff (* 1960), deutsche Autorin
 Wilhelm Dieckerhoff (1835–1903), deutscher Tierarzt